Voie normale peut désigner :
 en chemin de fer, un type de voie ferrée dont l'écartement des rails est de  ;
 en alpinisme, la voie d'ascension d'un sommet la moins difficile, généralement la voie par laquelle le sommet a été atteint pour la première fois.